Мирополь — название населённых пунктов:

Россия 
 Мирополь — прежнее название села Добровольное в Курском районе Ставропольского края.

Украина 
 Мирополь — село в Солонянском районе Днепропетровской области.
 Мирополь — посёлок городского типа в Романовском районе Житомирской области.
 Мирополь — село в Новониколаевском районе Запорожской области, упразднено в 1987 году.
 Мирополь — село в Маловисковском районе Кировоградской области.

См. также 
 Мирополье
 Миропольское
 Миропольский